Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-100 (1915)

Вторая мировая война 
 U-100 (1940)